Селецкое сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область 
 Селецкое сельское поселение — входит в Холмогорский район

Брянская область 
 Селецкое сельское поселение — входит в Трубчевский район

Владимирская область 
 Селецкое сельское поселение — входит в Суздальский район

Рязанская область 
 Селецкое сельское поселение — входит в Рыбновский район

Тверская область 
 Селецкое сельское поселение — входит в Максатихинский район